Terach ist ein im Alten Testament namentlich erwähnter Mann und der Vater Abrahams.

Name 
Der Name Terach, , bedeutet „Bergziegenbock“.

Die Septuaginta gibt den Namen mit  wieder, die Vulgata schreibt Thare. Während die meisten Bibelübersetzungen gemäß den Loccumer Richtlinien Terach als Name nutzen, verwendet die Menge-Bibel die Form Tharah.

Biblischer Bericht 
Nach  ist Terach der Sohn Nahors und in 9. Generation ein Nachfahre Noahs. Im Alter von 70 Jahren zeugt er Abraham, Nahor und Haran . Nach  ist auch Abrahams Frau Sara seine Tochter, jedoch stammt sie von einer anderen Mutter ab. Ehen zwischen Halbgeschwistern wurden erst im Gesetz Moses verboten . Die Familie wohnt zunächst in Ur in Chaldäa . Nachdem Haran, der Vater Lots, dort starb, und Nahor und Abraham geheiratet hatten, bricht Terach mit seiner Familie aus Ur auf, um ins ca. 2000 km entfernte Land Kanaan zu ziehen. Sie lassen sich in der Stadt Haran nieder, was vermutlich in der heutigen Türkei, nahe der syrischen Grenze liegt . Nach biblischer Überlieferung stirbt Terach in Haran im Alter von 205 Jahren .

Vermutlich erlebte Terach den Weiterzug Abrahams nach Kanaan mit. Abrahams Alter wird mit 75 Jahren angegeben . Ausgehend von Terachs Alter bei der Geburt des Sohnes, muss er zu diesem Zeitpunkt 145 Jahre alt gewesen sein. Auch der Samaritanische Pentateuch belegt, dass Terach noch lebte, als Abraham Haran verließ.  widerspricht dem: „Von dort ließ Gott ihn [Abraham] nach dem Tod seines Vaters in dieses Land übersiedeln, in dem ihr jetzt wohnt.“

Als Ahnherr gewinnt Terach auch insofern an Bedeutung, als dass nicht nur Abraham und seine Frau, sondern auch die Frauen der Abraham-Nachkommen Isaak und Jakob zu seiner Sippe gehören: Rebekka, Rahel und Lea sind Nachkommen von Terachs Sohn Nahor. Durch die endogame Eheschließung wird Israel ätiologisch in seiner Umwelt verwurzelt.

Verfilmung 
In der Bibelverfilmung Die Bibel – Abraham aus dem Jahr 1994 verkörperte der Italiener Vittorio Gassman Terach.

Weblink 
 Terah in der Jewish Encyclopedia (englisch)

Einzelnachweise 

Person im Buch Genesis
Abraham